Strabo ist der Name folgender Personen:
 Theoderich Strabo (der Schieler; † 481), oströmischer Heermeister
 Walahfrid Strabo  (808/809–849), fränkischer Benediktiner, Dichter, Botaniker und Diplomat
 Terentius Strabo Erucius Homullus, römischer Suffektkonsul 83

Strabo ist das Cognomen folgender Personen:
 Gaius Caecilius Strabo († 117), römischer Suffektkonsul 105
 Gaius Fannius Strabo, römischer Politiker, Konsul 161 v. Chr.
 Gaius Iulius Caesar Strabo Vopiscus (um 130 v. Chr–87 v. Chr.), römischer Politiker, Autor und Redner
 Gnaeus Pompeius Strabo († 87 v. Chr.), römischer Politiker und Feldherr
 Lucius Acilius Strabo, römischer Politiker, Suffektkonsul 71
 Lucius Seius Strabo, römischer Ritter, Präfekt von Ägypten

Strabo steht für:
 Strabo (Mondkrater), Mondkrater
 (4876) Strabo, Asteroid

Siehe auch:
 Strabon (um 63 v. Chr.–nach 23 n. Chr.), griechischer Geschichtsschreiber und Geograph